Een verkeersweg:
 N483 (Frankrijk)
 N483 (Nederland), zie Provinciale weg 483

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing